Nadj ist der Name folgender Personen:

 Albert Nadj (* 1974), serbischer Fußballspieler ungarischer Abstammung, siehe Albert Nađ 

 Melinda Nadj Abonji (* 1968), Schweizer Schriftstellerin ungarischer Abstammung
 Niclas Nadj (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Tibor Nadj (* 1973), deutscher Fußballspieler

Nadj (serb. Nađ/Нађ) ist die serbische Schreibweise des ungarischen Familiennamens Nagy.